Esculap este un nume care poate să definească:

Asclepios un zeu cu puteri miraculoase de tămăduire din mitologia greacă
Fabrica farmaceutică Aeskulap din Tuttlingen Germania

alte denumiri:
Ophyrus aesculapi o plantă ierboasă din familia orhideelor
Aesculapium sau asklepieion un sanatoriu din Grecia antică
Șarpele lui Esculap (Elaphe longissima), specie de șerpi 
Bastonul lui Esculap simbolul științei medicale
Aesculapia un asteroid